Момент (час) — дуже короткий проміжок часу, мить.
 Момент (новела) — імпресіоністична новела Володимира Винниченка.

У фізиці:
 Крутний момент — величина, що характеризує обертальний ефект сили при дії на тверде тіло.
 Момент сили — міра зусилля, направленого на обертання тіла.
 Моменти випадкової величини — числова характеристика розподілу випадкової величини.
 Магнітний момент — величина, що характеризує взаємодію тіла з магнітним полем.
 Момент інерції — міра інерції обертального руху.
 Електричний дипольний момент — сума добутків величин зарядів на їхні радіус-вектори.
 Момент імпульсу — величина, яка характеризує інерційні властивості тіла, що здійснює обертальний рух відносно певної точки.
 Квадрупольний момент — величина, що характеризує відхилення розподілу електричного заряду.

У математиці:
 Момент (математика) — числова характеристика розподілу даної випадкової величини.
 Центральний момент — математичне сподівання центрованої випадкової величини.
 Марківський момент часу — випадкова величина, яка не залежить від майбутнього розглянутого випадкового процесу.
 Повний момент — сума оператора кутового моменту й оператора спіну.
 Вибірковий момент — оцінка теоретичних моментів розподілу на основі вибірки.
Інше:
 Момент здійснення експортного контракту — момент, на який здійснено всі обов'язки за зазначеним контрактом.
 Момент здійснення експорту — момент перетину товаром митного кордону.
 Ключовий момент — ток-шоу, що виходило на телеканалі «Інтер» протягом 2003–2009 року.

Посилання